Presnjakow oder Presnyakov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jewgenjewitsch Presnjakow (1870–1929), russischer Historiker
 Igor Presnyakov (* 1960), russischer Gitarrist
 Maximilian Anatoljewitsch Presnjakow (* 1968), russischer Künstler

 Brüder Presnjakow, russisches Dramatiker- und Autorenduo (Oleg Michailowitsch Presnjakow und Wladimir Michailowitsch Presnjakow)